Lluís XV de França (Versalles, 1710 - 1774), rei de França i de Navarra (1715-1774), co-príncep d'Andorra i duc d'Anjou
 Estil Lluís XV, estil de decoració d'interiors vigent entre 1720 i 1760, abans d'influenciar les arts de la seva època (Rococó)